Ленинград-квартет — советский и российский струнный квартет, образованный в 1985 году. Их интерпретации и записи струнных квартетов Шостаковича, Чайковского, Бородина, Прокофьева и Глазунова можно найти на лейблах Sony, Мелодия, Hyperion, Delos, Dorian и Marquis.

Текущий состав 
 Алла Арановская — 1-я скрипка
 Нед Келлебергер — 2-я скрипка
 Борис Вайнер — виола
 Саша Грошанг -виолончель

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 Послушайте концерт Санкт-Петербургского струнного квартета от WGBH Radio Boston.
Струнные квартеты